Kryeziu ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kryeziu (* 1988), albanisch-norwegischer Fußballspieler
 Astrit Kryeziu (* 1991), kosovarischer Leichtathlet
 Clirim Kryeziu (* 1989), kosovarisch-schweizerischer Fußballspieler und -trainer
 Dalip Kryeziu (* 1964), österreichischer Künstler
 Drilon Kryeziu (* 1999), slowenischer Fußballspieler
 Egzon Kryeziu (* 2000), slowenischer Fußballspieler
 Hekuran Kryeziu (* 1993), kosovarisch-schweizerischer Fußballspieler
 Kiana Kryeziu (* 2004), kosovarische Skifahrerin
 Leutrim Kryeziu (* 1999), kosovarischer Fußballspieler
 Mirlind Kryeziu (* 1997), kosovarisch-schweizerischer Fußballspieler
 Ramadan Kryeziu (* 1990), kosovarischer Fußballspieler
 Vijona Kryeziu (* 1997), kosovarische Sprinterin